Tamara Johansen, appelée aussi « T.J. » est une infirmière de terrain du SGC, ayant le grade de .



Biographie 

Belle, forte, venant d'un milieu modeste, Tamara a rejoint l'US Air Force parce qu'elle n'avait pas les moyens d'aller à la faculté de médecine. Avec seulement une formation d'Infirmière Militaire, elle est pourtant la personne la plus qualifiée du vaisseau dans le domaine médical et se retrouve bien malgré elle Médecin en Chef du Destinée alors qu'elle avait démissionné trois semaines avant l'attaque de la base Icare, ayant obtenu une bourse pour la faculté de médecine de Seattle.

Au cours de leur malheureux séjour à bord du Destinée qui est plus une carcasse volante qu'un vaisseau, la jeune femme se trouve fréquemment dépassée par son manque de connaissances et d'expérience et laisse assez souvent ses émotions déborder avant de se reprendre rapidement et de faire ce qu'on lui demande.

Le peu de matériel médical et de médicaments est un problème récurrent à bord du Destinée. Elle doit donc gérer au mieux les antibiotiques et autres fournitures mais ce n'est pas évident car le lieu n'est pas du tout adapté. Elle fait donc avec les moyens du bord et parfois, cela paie, parfois non et elle perd plusieurs patients.

Elle est temporairement désignée Commandant du Destinée par Young quand une entité invisible s'infiltre dans le vaisseau et pompe les réserves d'eau de façon alarmante alors que le Colonel Young et le Lieutenant Matthew Scott sont en mission sur une planète gelée dans le but de ramener de l'eau potable (Saison 1 Episode 6 : Eau)

Plus tard dans la série, on apprend que T.J est enceinte du colonel Everett Young mais la jeune femme ne le découvre que tardivement, car sous-alimentée et anémiée, elle n'a pas détecté les signes évidents d'un début de grossesse. (Saison 1 Episode 13 : Eden)

L'envers du décor 

 Tamara Johansen a porté tout d'abord le nom de Jon et était d'origine asiatique, son nom a été changé pour Johansen et son groupe ethnique a été changé (caucasienne) avant qu'elle n'apparaisse dans les épisodes de Stargate Universe.

 La grossesse d'Alaina Huffman est réelle et intégrée dans le scénario, tout comme celle de Rachel Lutrell (Teyla Emmagan) de Stargate Atlantis, contrairement à la grossesse d'Amanda Tapping au moment du tournage de la saison 10 de Stargate SG-1 et Stargate Atlantis, qui n'a pas souhaité que sa grossesse soit intégrée au scénario, cela aurait en effet soulevé de trop nombreuses questions pour les scénaristes concernant le père présumé.

Johansen, Tamara
Johansen, Tamara
Johansen, Tamara

cs:Seznam postav seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír#Tamara Johansenová